Die EBSA-U21-Snookereuropameisterschaft 2011 war die 15. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 2. bis 7. April 2011, wie bereits im Vorjahr im Dolmen Hotel in Qawra statt. Malta war damit nach 1998 und 2010 zum dritten Mal Gastgeber der Junioren-EM, bei der die Altersgrenze seit 2011 bei 21 Jahren, statt wie zuvor 19 Jahren liegt.

Der Pole Kacper Filipiak wurde durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen den Schotten Michael Leslie Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2011/12 und 2012/13.

Modus 
Die 64 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils acht Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2011
U21 Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar